Cinq navires et un établissement à terre de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Calliope, d'après la muse du même nom :
 le HMS Calliope, un  situé à Gateshead à l'embouchure de la Tyne ;
 le , un sloop de classe Cherokee en service de  1808 à 1829 ;
 le , un sixième rang de 28 canons en service de 1837 à  1883 ;
 le , une corvette de classe Calypso en service de 1884 à 1914 ;
 le , un croiseur léger de  en service de 1914 à 1931 ;
 le HMS Calliope, lancé en 1932 sous le nom de Falmouth, renommé Calliope en  1952 et retiré du service en  1968.

Calliope